Murgoci:
 Râu
 Râul Murgoci, un curs de apă, afluent al râului Tarcău

 Nume de familie
 Gheorghe Munteanu Murgoci (1872, Măcin, Dobrogea  1925), un geolog, mineralog și pedolog român
 Elena Murgoci(-Florea), née Florea (1960, ?  1999, Târgoviște), distanțe lungi alergător română (de)
 

Toponime românești
Nume de familie românești